Hart Open 2003 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2003 z cyklu Hart Open rozgrywany w dniach 20–26 października 2003 roku w Zawadzie koło Opola na kortach dywanowych w hali o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Bibliografia 
 

Hart Open
2003 w tenisie ziemnym
2003 w polskim sporcie